DM i ishockey for kvinder 2005-06 var turneringen om det 17. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de to bedste hold fra hver landsdel gik videre slutspillet om DM-medaljer.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Hornets, som vandt DM-titlen for kvinder for 7. gang i alt. I finalen, der blev vandt Herlev Hornets med 2-0 over de forsvarende mestre fra Rødovre SIK. Dermed fik Herlev-kvinderne revanche for nederlaget til netop Rødovre i DM-finalen året før.

Bronzemedaljerne gik til Herning IK, som i bronzekampen besejrede Odense IK med 5-2.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om to pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af fem hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om to pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af fire hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-slutspil 

De to bedste hold fra hver landsdel, i alt fire hold, spillede slutspil om fordelingen af DM-medaljerne. Slutspillet blev spillet i Østerbro Skøjtehal i København den 1. – 2. april 2006. De fire hold blev parret i to semifinaler, og vinderne gik videre til finalen, mens taberne gik videre til bronzekampen.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 DIU Stats - DM for kvinder 2005-06 
 DIU Stats - Kvinder SIU 2005-06 
 DIU Stats - Kvinder JIU 2005-06 

2005-06
Ishockey i 2005
Ishockey i 2006